Nicola Cusano, in latino Nicolaus Cusanus – cardinale, teologo, filosofo, umanista, giurista, matematico e astronomo tedesco
Cusanus – cratere lunare